Пролетарка () — упразднённое село в Атбасарском районе Акмолинской области Казахстана. В 2009 году переведено в категорию иных поселений, включено в состав села Новосельское. Находилось на реке Жыланды примерно в 18 км к северу от центра города Атбасар. Код КАТО — 113849107.

Население 
В 1989 году население села составляло 246 человек (из них русских 36%, немцев 36%, казахов 21%).

В 1999 году население села составляло 192 человека (97 мужчин и 95 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 38 человек (23 мужчины и 15 женщин).

Примечания 

 

 

 
Упразднённые населённые пункты Атбасарского района